Scheiterhaufen steht für:
 Scheiterhaufen, Haufen Scheithölzer zur Feuerbestattung oder Hinrichtung von Menschen
 Scheiterhaufen (Mehlspeise), eine Mehlspeise
 Der Scheiterhaufen, Alternativtitel von Der Pelikan (Pelikanen), Kammerspiel von August Strindberg (1907)
 Der Scheiterhaufen, unvollendeter deutscher Spielfilm von Günther Rittau (1945)
 Der Scheiterhaufen (1966), deutscher Spielfilm von Siegmar Schneider (1966)